Diamantopoulos ist der Familienname folgender Personen:

 Adamantios Diamantopoulos (* 1958), britisch-griechischer Betriebswirtschaftler
 Anna Diamantopoulou (* 1959), griechische Politikerin
 Athanasios Diamandopoulos (* 1943), griechischer Arzt und Schriftsteller
 Chris Diamantopoulos (* 1975), kanadischer Schauspieler
 Cimon Diamantopoulos (1886–1946), griechischer Diplomat 
 Diamantis Diamantopoulos (1914–1995), griechischer Maler
 Dimitris Diamantopoulos (* 1988), griechischer Fußballspieler
 Evangelos Diamantopoulos (* 1980), griechischer Politiker
 Georgios Diamantopoulos, griechischer Unabhängigkeitskämpfer
 Giorgos Diamantopoulos (* 1980), griechischer Basketballspieler
 Iakovos Diamantopoulos (1905–1993), griechischer Arzt und Politiker
 Konstantinos Diamantopoulos, griechischer Unabhängigkeitskämpfer

 Stavros Diamantopoulos (* 1947), griechischer Fußballtrainer
 Takis Diamantopoulos, griechischer Fotograf
 Thanassis Diamantopoulos, griechischer Politikwissenschaftler
 Vasilis Diamantopoulos (1920–1999), griechischer Schauspieler